Ряполово — название населённых пунктов в России:

 Ряполово — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Ряполово — село в Южском районе Ивановской области.
 Ряполово — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Ряполово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Ряполово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Ряполово — деревня в городском округе Волгореченск Костромской области, передана из состава Нерехтского района. Упразднена в 2015 году.
 Ряполово — деревня в Горшеченском районе Курской области.